Stora Lysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lysingen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Lysingen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (86,4 ha)

Se även
Lysingen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn